Австрия
 Раттенберг (нем. Rattenberg) — городская община в Австрии на берегу реки Инн, в федеральной земле Тироль (политический округ Куфштайн).
 Раттенберг (нем. Rattenberg) — часть ортшафта Брунн в городской общине Феринг в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Зюдостштайермарк).
 Раттенберг (нем. Rattenberg) — ортшафт в сельской общине Фонсдорф в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).

Германия
 Раттенберг (Нижняя Бавария) (нем. Rattenberg) — коммуна в Германии, в земле Бавария.